

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Duluth – città della contea di Gwinnett, Georgia
 Duluth – capoluogo della contea di St. Louis, Minnesota
 Duluth – comunità non incorporata del Nebraska
 Duluth – census-designated place della contea di Clark, Washington

Letteratura 
 Duluth: tutta l'America in una città (Duluth) – romanzo di Gore Vidal del 1983